La palabra  estilóforo, derivada del griego antiguo στῦλος ('columna') y φορός ('portador'), que significa «portador de columna». Puede hacer referencia a:

 En Biología:
 Los estilóforos (Stylophora) son una  clase extinta de equinodermos, que vivieron en el Paleozoico.
 Los estilóforos (Stylophora) son un género de corales, de la familia de las Pocilloporidae.
 Los estilóforos (Stylophorum) son un género de plantas herbáceas, de la familia Papaveraceae.

 En Arquitectura
 estilóforo, una escultura, generalmente con forma de animal (ya menudo de león), dispuestas en la base de las columnas de apoyo de los protiri y de los púlpitos durante el prerrenacimiento  italiano .